Andrzejewo kan syfta på:

Geografi

Litauen 

 Endriejavas, ort,

Polen 

 Andrzejewo (ort), Masoviens vojvodskap, Powiat ostrowski, 
 Andrzejewo (kommun), Masoviens vojvodskap, Powiat ostrowski, 

Robotskapade Litauenförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar